Иодид галлия
 Иодид галлия(I) — соединение состава GaI.
 Иодид галлия(II) — соединение состава GaI2.
 Иодид галлия(III) — соединение состава GaI3.